Druppelteller (pipet)
Druppelirrigatie